Agaricus impudicus és una espècie de bolet que es troba al sud i oest d'Europa i a Nova Zelanda.

Referències 

 Descripció i bibliografia d'aquest bolet. 

Agaricus